Звёздный путь: Следующее поколение. Технологическое руководство () - это фантастический справочник в мягкой обложке написанный американцами сотрудниками отдела искусства Риком Штернбахом и Майклом Окуда, в котором подробно описывается внутренняя и другая работа вымышленного звездолета Объединённой федерации планет Энтерпрайз NCC-1701-D и другие аспекты технологии, которые появились в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение». Paramount Pictures принадлежат все авторские права.

Предыстория и содержание 
«Звёздный путь: Следующее поколение. Технологическое руководство» написана с точки зрения XXIV-го века; он также содержит множество мелочей, не относящихся к техническому содержанию. Работа не рассматривается Paramount как канон, хотя многие элементы, впервые опубликованные в руководстве, в конечном итоге вышли на экран. В самой книге утверждается, что ее элементы могут быть ложными или вводящими в заблуждение с целью дезориентировать «противника».

Некоторые идеи, разработанные для технического руководства или его предшественника, внутреннего технического руководства для писателей, позже были включены в сюжетные линии сериалов и фильмов. Прежде всего, концептуальный рисунок из руководства, описывающий аварийную посадку секции звездолёта «блюдце», был замечен писателями Рональдом Д. Муром, Джери Тейлором и Брэнноном Брагой, которые хотели использовать катастрофу блюдца в качестве эпизода шестого сезона для сериала. Эта идея была отложена из-за бюджетных ограничений и сопротивления со стороны продюсера Майкла Пиллера. Однако позже Мур и Брага включили этот сюжет в фильм «Звёздный путь: Поколения». Также впервые в техническом руководстве были описаны звездолёт класса Nova и USS Galaxy.

Книга содержит описание Варп-двигателя (включая диаграмму, показывающую фактор деформации от скорости и объяснение того, что нефракционные коэффициенты деформации более эффективны, чем дробные), транспортер (который, как говорят, для перевозок груза с места на место, удерживая его в форму "поток материи", и строительство с использованием аналоговой технологии, чтобы победить шаблон требований к хранению), репликатор (который работает на базе транспортера, но с менее точным цифровым разрешением), голопалубы, фазеры и фотонные торпеды, импульсный двигатель, варп-ядро (включая химическую формулу для дилития), подпространственное радио, разделение и посадка тарелок, компьютер и различные вспомогательные суда звездолёта Энтерпрайз. Он также содержит раздел, посвященный истории развития кораблей класса Galaxy.

Родственные публикации 
Печатная версия позже была дополнена аналогичной электронной версией «Звёздный путь: Следующее поколение. Интерактивное технологическое руководство».

В 1998 году было опубликовано следующее название-техническое Руководство по Звёздный путь: Глубокий космос 9.

Содержание 
 Вступление Джина Родденберри
 Вступление авторов
 Глава 1: Энтерпрайз NCC-1701-D Введение
 Глава 2: Структура Космических Аппаратов
 Глава 3: Системы Управления
 Глава 4: Компьютерные Системы
 Глава 5: Системы Варп-Двигателей
 Глава 6: Импульсные Силовые Установки
 Глава 7: Инженерные коммуникации и Вспомогательные системы
 Глава 8: Средства коммуникаций
 Глава 9: Системы Транспортера
 Глава 10: Наука и системы дистанционного зондирования
 Глава 11: Тактические Системы
 Глава 12: Экологические Системы
 Глава 13: Системы Поддержки Экипажа
 Глава 14: Вспомогательные Системы Космических Аппаратов
 Глава 15: Энтерпрайз NCC-1701-D по производству полетов
 Глава 16: Чрезвычайные Операции
 Глава 17: Заключение
 Послесловие Рика Бермана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала. Технологии 
 д/ф «По звездному пути»  (Discovery Science)
 Star Trek: Техническое Руководство Нового Поколения 

Звёздный путь: Технологии
Книги о телевидении